Jean-François Dufour peut désigner :

 Jean-François Dufour (17?-17?), médecin français ;
 Jean-François Dufour (1976-), joueur de hockey sur glace canadien.